Calyx är ett släkte av svampdjur. Calyx ingår i familjen Phloeodictyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Calyx